Чанахчи () / Аветараноц () — село в Ходжалинском районе Азербайджана.

С 1992 по 2020 год контролировалось непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР). Азербайджан восстановил контроль над селом 9 ноября 2020 года в результате боевых действий.

Кусаноц анапат (Девичья пустынь) 

Среди памятников села особый интерес представляет пустынь Кусаноц. Она расположена на юго-востоке села. Её основали на месте старинной церкви V—VII века, которая тогда была разрушена. Сама церковь была построена как усыпальница Мелик-Шахназарянов, однако согласно С. Джалалянцу, эту церковь построили Рипсиме и Гаянэ при содействии тэр Аракела. Сама церковь построена из местного колотого камня. Строители широко использовали камни разрушенных зданий, чтобы подчеркнуть этим существование ранее известного культурного очага. Притвор храма служил родовой усыпальницей Мелик-Шахназарянов. Памятник с запада был укреплен массивной оградой, от которой остались лишь отдельные участки полуразрушенных башен.

Из надписи над входом церкви явствует, что она была сооружена в 1616 году. В глубокой древности здесь существовал культурный и религиозный центр, о чём свидетельствуют как письменные источники, так и сохранившиеся на месте следы сооружений древнейшего монастыря: фундаменты базилики V—VII вв. с характерными для этого периода капителями, базами колонн и орнаментированными плитами. На месте этих руин в начальном периоде меликства Варанды была основана пустынь с родовой усыпальницей Мелик-Шахназарянов, известная под названием монастырь Гаянэ. Через реку, протекающую под Кусаноцем, был перекинут мост постройки XVII века (не сохранился).

Население 
Согласно Кавказскому календарю на 1910 г., население села к 1908 г. составляло 1 807 человек, в основном армян. В 1911 году — 2 406 человек, так же со значительным преимуществом армянского населения.

По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1466 человек (304 хозяйства), все  — армяне.

По результатам переписи населения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики 2005 года: наличное население 920 человек (456 мужчин, 454 женщин), постоянное население 1039 человек (527 мужчин, 512 женщин).

Церковь Сурб Аствацацин 
Эта церковь находится в центре села Чанахчи. Высокая, просторная трехнефная базилика размерами 27,4×15,3 м, была построена в 1651 году из груботёсанных и отёсанных камней.

Примечания

Ссылки 
 http://www.atb.am/ru/armenia/sights/christ/avetaranots/
 https://vstrokax.net/armeniya/krepost-avetaranots-artsah/